Sarkola kan avse:

Personer 
 Asko Sarkola (född 1945) –  finlandssvensk skådespelare
 Sampo Sarkola (född 1978) – finlandssvensk skådespelare

Geografi 
 Sarkola, Nokia – by i Nokia i Birkaland